Hospital del Rey puede referirse a los siguientes edificios:
 Hospital del Rey (Burgos), antiguo hospital de la ciudad española de Burgos;
 Hospital del Rey (Madrid), actualmente integrado en el Hospital Carlos III;
 Hospital del Rey (Melilla), antiguo hospital de la ciudad española de Melilla;
 Hospital del Rey (Sevilla), antiguo hospital de la ciudad española de Sevilla.